Kovacica kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Kovaçica, vattendrag,

Serbien 

 Kovačica, Serbien, Vojvodina, Južnobanatski Okrug,